Râul Moara Dracului se poate referi la următoarele râuri din România:

Râuri 

 Râul Moara Dracului - afluent al râului Drăgan
 Râul Moara Dracului - afluent al râului Falcău
 Râul Moara Dracului - afluent al râului Valea Caselor

Alte articole cu nume asemănătoare 
 Râul Dracea Mare
 Râul Dracea Mică
 Pârâul Dracilor
 Râul Drăgan (dezambiguizare)
 Râul Valea Dragă
 Râul Valea Dracului (dezambiguizare)

Articole conexe 
 Comuna Dracea, Teleorman
 Drăculești (dezambiguizare)
 Drăgan
 Cascada Moara Dracului
 Moara Dracului - monument al naturii, arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic), situată în județul Suceava, pe teritoriul administrativ al orașului Câmpulung Moldovenesc
 Valea lui Dragomir, Buzău
 Valea Dragului, Giurgiu
 Valea Drăganului, Cluj

Dezambiguizare
Moara Dracului, Raâul
Toponime românești